Ки́нешемское шоссе — улица в Костроме.
Проходит в Центральном районе города. Начало: от пересечения улиц Титова и Советской. Конец: у ТРЦ «Солнечный» и затем переходит в дорогу на Красное-на-Волге. Длина: 13 км. Кинешемское шоссе основано в XVI веке как тракт на Кинешму. В XVIII веке обсаженном берёзами и поросшей по сторонам лесами. Лес вырублен в годы Великой Отечественной войны. Дома начали строить в начале 1950-х годов. В 1957 году улице присвоено современное название. В 1963 году построен автовокзал. До конца 1980-х улица заканчивалась в районе современного ТЦ «Коллаж». В конце 1990-х и начале 2000-х была продлена до Торгового Центра «Солнечный». На улице находятся автовокзал, библиотека, ТРЦ, школа-интернат, рынок и другие организации. На улице есть как дома 1960-х годов, так и современные дома.

Улицы Костромы